Hedy může být:

 Hedy – opera Zdeňka Fibicha
 Hedy (film) – film Andyho Warhola
 Hedy Lamarrová (1914–2000) – rakousko-americká herečka
 Hedy Burressová (* 1973) – americká herečka

Externí odkazy